Кубок Италии по футболу 2012/13 года () — 65-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика 
Лучшие бомбардиры:
  Маттиа Дестро («Рома») — 5 голов
  Тиаго Рибейро («Кальяри») — 3 гола
  Федерико Дионизи («Ливорно») — 3 гола

Ссылки 
 Официальный сайт legaseriea.it
 Статистика на сайте soccerway.com

2012/2013
Футбол в Италии в 2012 году
Футбол в Италии в 2013 году
Италия